Escrete é uma gíria futebolista, que indica os selecionáveis de determinado time.

Escrete vem do inglês scratch, que significa "linha ou marca desenhada para servir de ponto partida; linha de partida" no sentido de que todos os competidores partem da mesma linha, do mesmo ponto.

Terminologia do futebol